Причина — явище, яке обумовлює або породжує інше явище. За значенням протилежне терміну «наслідок».
 Причинність — зв'язок між причиною і наслідком
 Причина — слово, що колись вживалося у сенсі «провина». «Не озветься до своєї Любої дівчини, — Він німий лежить, холодний З моєї причини» (Леся Українка)
 Причина — за марновірними уявленнями, хвороба, заподіяна чаклунством

Примітки